Příjmení Kremlík nese více různých osobností:

 Vladimír Kremlík (* 1972) – bývalý ministr dopravy za ANO
 Vítězslav Kremlík (* 1976) – pedagog, překladatel, amatérský diskutér příčin klimatické změny

Česká příjmení